Sörön, een Zweeds eiland behorend tot de Lule-archipel.
Soron (India), een plaats en gemeente in India